Мутафчиев — фамилия; имеет женскую форму Мутафчиева.
 Мутафчиев, Йордан (1940—2015) — болгарский военачальник и государственный деятель, министр обороны Болгарии.
 Мутафчиев, Пётр (1883—1943) — болгарский историк, академик Болгарской академии наук, отец известного историка Веры Мутафчиевой.

Мутафчиева 
 Мутафчиева, Вера (1929—2009) — болгарская писательница, сценарист и историк, академик Болгарской академии наук.